Arditi е музикална група в стил индъстриъл и ембиънт. Основана е в град Линшьопинг, Швеция през 1997 г.

История 
Групата е основана през 1997 година от Хенри Мьолер и Мартен Бьоркман. Носи името на щурмовото подразделение Ардити в италианската армия от Първата световна война. Първата им записана продукция излиза през 2002 г.

Състав 
 Хенри Мьолер – всички инструменти (от 1997 г.)
 Мартен Бьоркман – всички инструменти (от 1997 г.)
 Питър Щъл – вокал (от 2011 г.)

Дискография 
Дискографията на Arditi включва студийни албуми, сингли, EP-та, компилации и смесени албуми.

Студийни албуми

Сингли и EP-та

Компилации

Смесени албуми

Източници

Външни препратки 
  
 
  Arditi в Rac-forum.org
  Страница на Arditi в Encyclopaedia Metallum
  Arditi в metalstorm.net
  Arditi в Last.fm

Шведски индъстриъл групи
Шведски ембиънт групи
Основани в Швеция през 1997 година